Iannetta peut désigner :
 Alain Iannetta (1953-), pilote automobile français ;
 Nathalie Iannetta (1972-), journaliste française ;
 Romain Iannetta (1979-), pilote et cascadeur automobile français ;
 Chris Iannetta (1983-), joueur américain de baseball.